Музашвили — грузинская фамилия. Известные носители:
 Музашвили, Джондо (1970) — грузинский самбист и дзюдоист;
 Музашвили, Николай Георгиевич (1924—1992) — советский борец;